Lino De Toni (né le  à Agordo, dans la province de Belluno, en Vénétie) est un joueur professionnel italien de hockey sur glace.

Biographie

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1990-1991 || Lynx de Saint-Jean || LHJMQ ||17 ||2 ||7 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Hockey Club Alleghe || Série A ||9 ||3 ||1 ||4 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 || Hockey Club Alleghe || Série A ||24 ||11 ||21 ||32 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Hockey Club Alleghe || Série A ||23 ||14 ||17 ||31 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Hockey Club Alleghe || Série A ||34 ||22 ||16 ||38 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Hockey Club Alleghe || Série A ||32 ||16 ||29 ||45 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Hockey Club Alleghe || Série A ||18 ||6 ||17 ||23 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 || Hockey Club Alleghe || Alpenliga ||30 ||9 ||12 ||21 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Hockey Club Alleghe || Série A ||50 ||46 ||56 ||102 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Hockey Club Alleghe || Série A ||40 ||24 ||25 ||49 ||38 ||4 ||1 ||3 ||4 ||16
|-
|2001-2002 || Hockey Club Alleghe || Série A ||42 ||25 ||43 ||68 ||38 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || Hockey Club Alleghe || Série A ||40 ||16 ||30 ||46 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Hockey Club Alleghe || Série A ||21 ||8 ||6 ||14 ||12 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2004-2005 || Hockey Club Alleghe || Série A ||34 ||3 ||19 ||22 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Hockey Club Alleghe || Série A ||42 ||6 ||18 ||24 ||46 ||9 ||2 ||3 ||5 ||4
|-
|2006-2007 || Hockey Club Alleghe || Série A ||31 ||2 ||10 ||12 ||34 ||10 ||3 ||2 ||5 ||35
|- 
|2007-2008 || Hockey Club Alleghe || Série A ||31 ||11 ||9 ||20 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Hockey Club Alleghe || Série A ||34 ||5 ||7 ||12 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Hockey Club Alleghe || Série A ||35 ||4 ||11 ||15 ||30 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 || SG Cortina || Série A ||36||11 ||18 ||29 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || HC Pergine || Série A2 ||32 ||18 ||29 ||47 ||12 ||2 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
|2012-2013 || HC Pergine || Série A2 ||38 ||14 ||29 ||43 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance dans la province de Belluno
Sportif italien du XXe siècle
Sportif italien du XXIe siècle
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Naissance en octobre 1972
Joueur du HC Alleghe
Joueur de la SG Cortina
Attaquant de hockey sur glace